Олимпийский комитет Островов Кайман (; уникальный код МОК — CAY) — организация, представляющая Острова Кайман в международном олимпийском движении. Штаб-квартира расположена на острове Большой Кайман. Комитет основан в 1973 году, в 1976 году принят в МОК, является членом ПАСО, организует участие спортсменов из Островов Кайман в Олимпийских, Панамериканских играх и других международных соревнованиях.

См. также 
 Острова Кайман на Олимпийских играх
 Острова Кайман на Панамериканских играх
 Острова Кайман на Играх Содружества

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на сайте МОК 

Каймановы острова
Острова Кайман на Олимпийских играх